Billa (supermarktketen), Oostenrijkse supermarktketen.
 Billa (Amanuban Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Billa (Tabundung), plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Billa (1980), Tamil-gangsterfilm.
 Billa (2007), Tamil-gangsterfilm.
 Billa II (2012), Tamil-gangsterfilm.
 Billa (2009), Telugu-gangsterfilm.